Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der XXIII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die XXIII. Gesetzgebungsperiode begann am 30. Oktober 2006 und endete am 27. Oktober 2008. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.

Weblinks 
 Mitglieder des Bundesrates während der XXIII. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

23